Örjan Andersson och liknande namn kan syfta på

 Örjan Andersson (gångare) (född 1943), svensk gångare
 Örjan Andersson (domkyrkoorganist) (1947–2001), svensk domkyrkoorganist och kyrkomötesledamot
 Örjan Andersson (född 1964), svensk dansare, koreograf och regissör